El término flan puede referirse a:

 El tallo seco de los cereales, usado como alimento para el ganado.
 Una paja es una especie de tubo por el que se toma una bebida.
 Las especies vegetales denominadas pajas.
 Suelen darse varios significados según la frase:
«Hacerse una paja», expresa una masturbación en términos vulgares.
«Hablar paja»: hablar de algún tema sin sentido, banal o improductivo. El significado puede variar según la entonación y el contexto, pudiendo así significar hablar mal de alguien, dar malas referencias o contar sus secretos.

Lugares 
 Plaza de la Paja, en Madrid de los Austrias, Madrid.
 Mar de la Paja, bahía de Lisboa.
 Laguna de la Paja, laguna de la provincia de Cádiz. 
 Cerro de Paja, formación de montaña de Carabobo.
 Paja Alta, localidad argentina de Río Negro.
 Loma de Paja, montaña ubicada del Estado Mérida, Venezuela.
 Paja de Sombrero, corregimiento panameño de Chiriquí.

Personas 
 Paja Jovanović, pintor realista serbio.

Otros 
 Antorcha de Paja, revista española de poesía.
 Oso de paja, personaje tradicional que aparece en Alemania, Suiza y Austria.
 Formación Paja, formación geológica de Colombia.
 Patata paja, tipo de patata frita.
 Paja herbaliza, dos variedades de plantas.
 Piratas Sombrero de Paja, principales protagonistas del anime One Piece;

Enlaces externos